Marrubio rojo o manrrubio rojo puede referirse a:

 El nombre común de la planta '''''Ballota hirsuta.